Merkel steht für:
 einen deutschen Familiennamen, siehe Merkel (Familienname):

Geographie:
 Merkel (Texas), eine Stadt in Texas

Wissenschaft:
 Merkel-Zelle, spezielle Sinneszellen in der Epidermis (Oberhaut)

Architektur:
 Merkel’sches Schwimmbad, von Oskar Merkel gestiftetes Jugendstil-Hallenschwimmbad in Esslingen am Neckar
 Villa Merkel, ehemalige Unternehmer-Villa von Oskar Merkel in Esslingen am Neckar
 Merkel-Bau, Helmholtzstraße 14–16 in Dresden, gehört zur TU Dresden, Beispiel für den sozialistischen Klassizismus

Industrie:
 Merkel Motor Company, eine ehemalige US-amerikanische Motorrad- und Automobilmarke
 Flying Merkel, ein Motorradmodell
 Merkel Jagd- und Sportwaffen, einen deutschen Waffenhersteller

Siehe auch:

 Merckel
 Märkel
 Märkl
 Merkl
 Merkle
 Merckle (Begriffsklärung)
 Mergel (Begriffsklärung)